Афана́сий Ива́нович Чи́риков (1720—1794) — государственный деятель Российской империи, действительный статский советник, правитель Олонецкого наместничества.

Биография 
Происхождением из старинного дворянского рода.

Служил полковым секретарём в Измайловском лейб-гвардии полку.

В 1773 году назначен воеводой в город Зарайск в звании подполковника, с 1775 года — воевода Свияжска.

Участник подавления восстания под предводительством Емельяна Пугачёва.

В 1781—1787 годах — вице-губернатор Уфимского наместничества.

9 августа 1787 года в чине статского советника был назначен правителем Олонецкого наместничества. Во время правления Чирикова, в 1791 году Петрозаводск посетил А. В. Суворов, инспектировавший Александровский пушечно-литейный завод.

В сентябре 1792 года вышел в отставку в чине действительного статского советника.

Похоронен на родине, на кладбище села Покров Ярославской губернии.

Семья 
В браке с Марией Васильевной имел девятерых детей: Василия, Николая, Ивана, Дмитрия, Александра, Екатерину, Прасковью, Надежду и Веру.

Источники

Ссылки 
 Церкви Рыбинска

Персоналии:Свияжск
Воеводы Зарайска
Персоналии:Уфимская губерния
Олонецкие губернаторы
Похороненные в Ярославской области
Действительные статские советники
Участники подавления восстания Пугачёва